Alexandre Bisson – commediografo, romanziere e librettista francese
Ivan Bisson – cestista e dirigente sportivo italiano
Louis-Auguste Bisson – fotografo francese
Terry Bisson – scrittore e curatore editoriale statunitense
Yannick Bisson – attore canadese